Sergio Guzmán Lira (1924) ostacolista cileno
 Sergio 'Jeringa' Guzmán (1970) – calciatore ed allenatore di calcio colombiano
 Sergio Guzmán Ruvalcaba (1991) tuffatore messicano, specializzato nelle grandi altezze